Иба́рра (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 5,03 км². Население — 4345 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

История 
Город основан в 1802 году.

Население

Города-побратимы 
  Ибарра Эквадор

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа